П'єр Тарджон (,  28 серпня 1969, Руен-Норанда) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року в ГЮХЛК.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс»,  «Нью-Йорк Айлендерс»,  «Монреаль Канадієнс»,  «Сент-Луїс Блюз»,  «Даллас Старс»  та  «Колорадо Аваланч».

Загалом провів 1403 матчі в НХЛ, включаючи 109 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за молодіжну збірну Канади, в складі якої провів шість матчів.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1990, 1993, 1994, 1996, 2000.
 Приз Леді Бінг — 1993.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які закинули 500 шайб у чемпіонаті
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті

Посилання
 

канадські хокеїсти
Перші номери драфтів НХЛ
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Французи Канади
Уродженці Руен-Норанди